Решетники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Решетники — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Решетники — слобода в составе города Киров Кировской области.
 Решетники — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Решетники — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Решетники — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Решетники — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Решетники — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

Украина 

 Решетники — с 1946 по 1992 г. название села Старые Санжары в Новосанжарском районе Полтавской области.